INAS – acronimo di International Near-Earth Asteroid Survey
 InAs – formula chimica dell'arseniuro di indio